Louis XIV bezeichnet:
 Ludwig XIV. (1638–1715), König von Frankreich und Navarra („Sonnenkönig“)
 Louis XIV (Band), eine amerikanische Rockband
 Louis XIV (Spiel), ein Brettspiel